Caminha puede referirse a:

Caminha, freguesia del municipio de Caminha (Portugal).
Caminha, villa portuguesa en el distrito de Viana do Castelo, región Norte y subregión de Minho-Lima.
Camiña, comuna chilena perteneciente a la Región de Tarapacá.